Molekulska formula -{C8H10O}- se može odnositi na:

 2,6-Ksilenol
 3,4-Ksilenol
 3-Etilfenol
 4-Etilfenol
 Etil fenil etar
 Metilenomicin B
 Fenetil alkohol